ID poate fi:

 Indonezia, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .id, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Indonezia
 Idaho, codul poștal al acestui stat SUA
 Limba indoneziană, codul ISO 639-1
 Identificator

Legături externe 
 
  „ID” la acronymfinder.com